Kazimír I. Karel Obnovitel (25. července 1016 – 28. listopadu 1058 Poznaň) byl kníže z dynastie Piastovců, vládce Polska v letech 1039–1058, syn Měška II. a jeho manželky Richenzy.

Roku 1026 pobýval v některém z polských klášterů. Hypotéza, že se vzdal světské úlohy a stal se opatem, a roku 1034 dostal dispensi a vystoupil z řádu, se mezi historiky ani publicisty netěší valné popularitě. V letech 1034–1039 se mu pravděpodobně nepodařilo ujmout se vlády, byl vyhnán, a země se ocitla v krizi.

Po smrti Měška se vlády chtěla ujmout Richenza, možná již dříve před jeho smrtí společně s manželem. Kazimír značně podléhal vůli své ambiciózní matky. Ona sama s největší pravděpodobností vyvezla ze země královskou korunu Měška II. (pod ochranou řádu Bezpryma), což je obecně považováno za projev ochrany práva svého syna na trůn.

Kazimír se nenechal korunovat z důvodu vnitřních (šlechta nepřála jeho korunovaci) i vnějších neshod (se Svatou říší římskou).

Manželství a potomci 
Kazimírovou manželkou byla Dobroněga Kyjevská, dcera Vladimíra Kyjevského. Ke svatbě došlo kolem roku 1041 a během manželství se narodilo pět dětí:
 Boleslav II. Smělý, polský kníže a král
 Vladislav I. Heřman, polský kníže
 Svatava Polská, česká kněžna a královna
 Měšek,
 Ota (1047/1048–1048): někdy býval mylně zaměňován s Otou Sličným, moravským knížetem.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Piastovci
Polská knížata
Pohřbení v bazilice v Poznani
Narození v roce 1016
Narození 25. července
Narození v Krakově
Úmrtí v roce 1058
Úmrtí 28. listopadu
Úmrtí v Poznani
Muži